Николай Хоменко:
 Хоменко, Николай Иванович (род. 1945) — советский печатник, лауреат Шевченковской премии 1983 года.
 Хоменко, Николай Григорьевич (1934—2014) — советский украинский партийный и государственный деятель.